Роман Попов:
 Попов, Роман Алексеевич (род. 1985) — российский комедийный актёр, радиоведущий.
 Попов, Роман Иванович (1914—1945) — инженер-конструктор, один из создателей «Катюши».
 Попов, Роман Олегович (род. 1995) — украинский футболист.